

Ферма 1 — село, Кентубецький сільський округ, Майський район, Павлодарська область
 Ферма 1 — село, Малайсаринський сільський округ, Майський район, Павлодарська область

Див. також 
 Ферма 1 Абай
 Ферма 2
 Ферма 3